

Patronyme 

 Louise de Bréville (1648-1673), capitaine de frégate française ;
Pierre de Bréville (1861-1949), compositeur français ;
 Édouard Bréville (1901-ap. 1954), acteur belge ;
 Benoît Bréville (1983-), historien et journaliste français.

Toponyme 

 Bréville, commune française de la Charente ;
 Bréville-les-Monts, commune française du Calvados ;
 Bréville-sur-Mer, commune française Manche.